Aminoakridin se može odnositi na:

 2-Aminoakridin
 3-Aminoakridin
 4-Aminoakridin
 9-Aminoakridin